QuickTime е мултимедиен плейър, разработен от фирмата Apple. Тази програма може да се използва на операционните системи Mac OS и Windows.

Аудио 
 Audio Interchange (AIFF)
 Digital Audio: Audio CD – 16-bit (CDDA), 24-bit, 32-bit integer & floating point, and 64-bit floating point
 MIDI
 MPEG-1 Layer 3 Audio (.mp3)
 MPEG-4 AAC Audio (.m4a, .m4b, .m4p)
 DRM-protected audio from the iTunes store
 QDesign Music
 Qualcomm PureVoice (QCELP)
 Sun AU Audio
 ULAW and ALAW Audio
 Waveform Audio (WAV)

Видео 
 AVI file format
 Bitmap (BMP) codec and file format
 DV file (DV NTSC/PAL and DVC Pro NTSC/PAL codecs)
 Flash & FlashPix files
 GIF and Animated GIF files
 H.261, H.263, and H.264 codecs
 JPEG, Photo JPEG, and JPEG-2000 codecs and file formats
 MPEG-1, MPEG-2, and MPEG-4 Video file formats and associated codecs (such as AVC)
 Quartz Composer Composition (.qtz, Mac OS X only)
 QuickTime Movie (.mov) and QTVR movies
 Sorenson Video 2 and 3 codecs
 Other video codecs: Apple Video, Cinepak, Component Video, Graphics, and Planar RGB
 Other still image formats: PNG, TIFF, and TGA
 Cached information from streams: QTCH

Софтуер